Dit is een lijst van rivieren in Taiwan met een lengte van meer dan 19 km. De rivieren in deze lijst zijn geordend naar drainagebekken en de opeenvolgende zijrivieren zijn ingesprongen weergegeven onder de naam van elke hoofdrivier.

Dongshan - arrondissement Yilan - 24 km
Lanyang - arrondissement Yilan - 73 km
Yilan - arrondissement Yilan - 25 km
Qingshui - arrondissement Yilan - 25 km
Luodong - arrondissement Yilan - 21 km
Shuang - Nieuw Taipei - 27 km
Tamsui - Nieuw Taipei, Taoyuan, Taipei, Hsinchu - 159 km
Keelung - Nieuw Taipei, Taipei, Keelung - 89.4 km
Xindian - Nieuw Taipei, Taipei - 82 km
Jingmei - Nieuw Taipei, Taipei - 28.1 km
Beishi - Nieuw Taipei, arrondissement Yilan - 50 km
Nanshi - Nieuw Taipei - 45 km
Dahan (Takekan) - Nieuw Taipei, Taoyuan, Hsinchu - 135 km
Sanxia - Nieuw Taipei - 22.6 km
Nankan - Taoyuan - 31 km
Fengshan - arrondissement Hsinchu - 45 km
Touqian - arrondissement Hsinchu - 63 km
Houlong - arrondissement Miaoli - 58 km
Da'an - arrondissement Miaoli, Taichung - 96 km
Fanziliao - arrondissement Miaoli
Dajia - Taichung - 124 km
Dadu (ook bekend als Wu of Black) - Taichung, Changhua, Nantou - 116 km
Maoluo - Taichung, arrondissement Changhua, Nantou - 47 km
Nankang - Taichung - 34 km
Zhuoshui - arrondissement Nantou, arrondissement Changhua, Yunlin - 186 km
Qingshui - Taichung, arrondissement Chiayi, Tainan - 51 km
Shuili - Taichung - 19 km
Wanta - Taichung - 37 km
Kashe - arrondissement Nantou - 47 km
Beigang - arrondissement Yunlin, Chiayi - 82 km
Tahukou - arrondissement Yunlin - 33 km
Sandie - arrondissement Chiayi - 35 km
Puzi - arrondissement Chiayi - 75 km
Bazhang - arrondissement Chiayi, Tainan - 81 km
Touqian - Tainan - 28 km
Jishui - Tainan - 65 km
Gueichong - Tainan - 35 km
Baishui (白水溪) - Tainan - 20 km
Zengwen - arrondissement Chiayi, Tainan, Tainan - 130 km
Houku– arrondissement Nantou, Tainan - 51.4 km
Yanshui - Tainan - 41 km
Erren - Tainan, Kaohsiung - 65 km
Agongdian - Kaohsiung - 38 km
Fengshan - Kaohsiung - 20 km
Dianbao - Kaohsiung - 32 km
Gaoping - Kaohsiung, arrondissement Pingtung - 171 km
Qishan - Kaohsiung, arrondissement Pingtung - 117 km
Ailiao - Kaohsiung, arrondissement Pingtung - 69 km
Wuluo - arrondissement Pingtung
Laonong - Kaohsiung - 136 km
Zhuokou - Kaohsiung - 50 km
Donggang - arrondissement Pingtung - 47 km
Linbian - arrondissement Pingtung - 42 km
Beinan - arrondissement Taitung - 84 km
Xiuguluan - arrondissement Hualien - 81 km
Fuyuan - arrondissement Hualien - 28 km
Fengping - arrondissement Hualien - 37 km
Lekuleku - arrondissement Hualien - 54 km
Hualien - arrondissement Hualien - 57 km
Mukua - arrondissement Hualien - 42 km
Shoufeng - arrondissement Hualien - 37 km
Wanli - arrondissement Hualien - 53 km

Langste rivieren 

 
Taiwan
Rivieren